Adolf Bacmeister ist der Name folgender Personen:

* Adolf Bacmeister (Germanist) (1827–1873), deutscher Germanist und Schriftsteller
 Adolf Bacmeister (Mediziner) (1882–1945), deutscher Mediziner und Hochschullehrer